Жовтневка — название населённых пунктов на Украине:
 Жовтневка — село в Хорошевском районе Житомирской области.
 Жовтневка — село в Березовском районе Одесской области.